Прекрасная гавань:

 Прекрасная гавань — перевод названия древнегреческого города Калос Лимен на северо-западе Крыма
 Прекрасная гавань — национальный природный парк в Крыму